Николай Корсун:
 Корсун, Николай Георгиевич (1877—1958) — русский и советский военачальник, военный историк, генерал-лейтенант.
 Корсун, Николай Нестерович (1911—1998) — Герой Советского Союза.